Дивергенція (математика) — скалярне поле, яке характеризує густину джерел даного векторного поля. 
 Дивергенція (мовознавство) — фонетичний процес, що полягає у розщепленні одного звуку на два різних.
 Дивергенція (біологія) — розходження ознак і властивостей у спочатку близьких груп організмів у ході еволюції.
 Дивергенція (економіка) — вид динаміки стану ринку, коли аналіз показників ринку вказує на різні тенденції, збільшення якісного різноманіття організаційно-правових форм і схем управління на мікро- і макрорівнях, ускладнення існуючих і поява нових систем відносин.

Посилання 
 Словник іншомовних слів